One (cançó de Metallica), cançó de Metallica (1989).
 One (cançó de Swedish House Mafia), cançó de Swedish House Mafia (2010).